

События 
 Консулы: Цезон Квинкций Клавд (патриций) и Луций Генуций Клепсина (плебей).
 Окончание Первой Сирийской войны.

Родились 
 Арат Сикионский, будущий стратег Ахейского союза
 Пирр II, царь древнего Эпира из рода Пирридов.

Скончались 
 Арсиноя II (или в )

См. также